Кампо лос Оливос има више значења:

 Кампо лос Оливос (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Кампо лос Оливос (Сочитепек), насеље у савезној држави Морелос у Мексику